Влади́мир Лео́нтьевич Киселёв (; 5 марта, по другим данным 3 мая , Киев, Украинская ССР — 1 марта , там же, Украина) — украинский советский писатель, журналист. Член Союза писателей СССР (с 1955), Национального союза писателей Украины. Отец поэта Леонида Киселёва и писателя, журналиста Сергея Киселёва.

Биография 

Родился в семье учителей. Воспитывался в детском доме. По окончании десятилетней школы поступил на актёрский факультет Киевского театрального института. Перед поступлением в институт учился в театральной студии, где познакомился с будущей женой Зоей Ефимовной Генкиной.

В 1941 году начал работать в харьковской газете «Сталинское племя». Во время одной из бомбардировок города был контужен; получив отсрочку на год от призыва в армию, выехал с семьёй жены в Среднюю Азию. По истечении отсрочки прошёл сокращённый курс обучения в Грозненском пехотном училище. Командовал миномётной батареей на Сталинградском фронте, где был тяжело ранен, вследствие чего стал инвалидом второй группы с осколком в груди. После ранения некоторое время служил в Таджикистане. В 1946 году переехал с женой в Киев, где в том же году родился его старший сын Леонид, в 1954 году — младший сын Сергей. В 1946—1948 годах продолжил обучение в Киевском театральном институте. Работал разъездным корреспондентом газеты «На будові газопроводу» (На стройке газопровода), сотрудником промышленного отдела газеты «Радянська Україна» (Советская Украина). В 1954—1964 годах возглавлял корреспондентский пункт «Литературной газеты» по Украинской ССР. В 1965—1972 годах был главным редактором ежегодника Академии наук УССР и общества «Знание» Украинской ССР «Україна. Наука і культура» (Украина. Наука и культура).

Дебютировал в литературе в 1941 году. Автор повести «Большие заботы» (1954), сборника очерков «Хорошее настроение» (1958), романов «Человек может» (1960), «Воры в доме» (1963), «Весёлый Роман» (1972), фантастических повестей и рассказов «Европейский сонник» (1986), «Атомное предупреждение» (1987) и др. Для детей среднего и старшего возраста написал романы «Девочка и птицелёт» (1966, стихи главной героини написаны Леонидом Киселёвым), «Любовь и картошка» (1979). Произведения, написанные главным образом на русском языке, экранизировались («Переходный возраст», 1968 — по мотивам романа «Девочка и птицелёт»), переводились на украинский, польский, чешский, немецкий и японский языки.

Дружил с писателем Виктором Некрасовым, эмигрировавшим во Францию, из-за чего одно время испытывал трудности с изданием произведений.

Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Примечания

Библиография 
Романы, повести
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

Рассказы, очерки

О Владимире Киселёве

Ссылки 

 
 
 
  

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Русские писатели XX века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Украины
Командиры батарей в Великой Отечественной войне
Похороненные на Байковом кладбище
Кавалеры ордена Отечественной войны I степени
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени